Жерар () — французское имя и фамилия.

Персоналии, известные по имени 
 Жерар (граф Оверни)
 
 
 Жерар Тен (примерно 1040—1120) — основатель ордена госпитальеров.
 Жерар из Кремоны (1114—1187) — итальянский учёный, изучавший математику и другие науки у арабов в Толедо.
 Жерар Депардьё (род. 1948) — французский актёр.

Фамилия 
 Жерар, Бальтазар (1557—1584) — убийца Вильгельма I Оранского.
 Жерар, Бернар (род. 1953) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Союза за народное движение.
 Жерар, Венсан (род. 1986) — французский гандболист.
 Жерар, Ив Рене Жан (1932—2020) — французский музыковед.
 Жерар, Иосиф (1831—1914) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, миссионер.
 Жерар, Луи (1733—1819) — французский врач и ботаник.
 Жерар, Маргерит (1761—1837) — французская художница.
 
 Жерар, Огюстен (1857—1926) — французский генерал
 Жерар, Сесиль Жюль Базиль (1817—1864) — французский офицер.
 Жерар, Франсуа-Жозеф (1772—1832) — французский генерал.
 Жерар, Франсуа (1770—1837) — французский историк и художник.
 
 Жерар, Эва (более известна под фамилией Новак; 1930—2005) — венгерская и бельгийская пловчиха, олимпийская чемпионка.
 Жерар, Этьен-Морис (1773—1852) — маршал Франции.

Топонимы 
 Жерар — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Жерар Руссильонский () — эпос с одноименным героем, входящий в Каролингский цикл, но связанный не с Карлом Великим, а с Карлом Мартеллом.
 Жирар
 Жирарден

Французские имена